Amphithopsis är ett släkte av kräftdjur. Amphithopsis ingår i familjen Calliopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Amphithopsis